Murati ist der Familienname folgender Personen:
 Aljmir Murati (* 1985), Schweizer Fußballspieler
 Edvin Murati (* 1975), albanischer Fußballspieler
 Enis Murati (* 1988), österreichischer Basketballspieler
 Ferid Murati (* 1936), albanisch-US-amerikanischer Mediziner
 Lilí Murati (1911–2003), ungarische Schauspielerin